Rywalizacja mężczyzn w narciarskim half-pipe'ie podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na obiekcie Eagle Supra Pipe. Kwalifikacje rozegrano 7 lutego 2019 roku o 13:30. Z kolei finał odbył się 9 lutego o 11:00. Złoty medal wywalczył Aaron Blunck z USA, który pokonał Francuza Kevina Rollanda oraz Kanadyjczyka Noah Bowmana.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019